Кастийо́н-ан-Кузра́н () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Сен-Жирон.

Код INSEE кантона — 0904. Всего в кантон Кастийон-ан-Кузран входят 26 коммун, из них главной коммуной является Кастийон-ан-Кузран.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 2 886 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Кастийон-ан-Кузран на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж